Ginghis Han se poate referi la:

Ginghis Han, unul dintre cei mai mari cuceritori din toate timpurile: a cucerit o mare parte din Asia, punând temeliile Imperiului Mongol
Dschinghis Khan, o trupă muzicală germană
„Dschinghis Khan”, al șaisprezecelea disc single al trupei Berryz Koubou

 Ginghis Han (film din 1950), un film din 1950 cu Ric Bustamante
 Ginghis Han (film din 1965), un film din 1965 cu Omar Sharif
 Ginghis Han (film din 1992), un film kirghiz din 1992 
 Ginghis Han (film din 1998), un film chinez din 1998 
 Ginghis Han (serial TV din 2004), un serial TV din 2004. corpoducție China-Mongolia
 Ginghis Han (documentar), un documentar britanic din 2005